Ez a szócikk tartalmazza a 2009-es Roland Garros férfi páros mérkőzéseit.

A címvédők, Pablo Cuevas és Luis Horna a harmadik fordulóban kiestek az orosz Igor Kunyicin–Dmitrij Turszunov-párossal szemben.

A döntőben a cseh Lukáš Dlouhý és az indiai Lijendar Pedzs győzött három játszmában a dél-afrikai Wesley Moodie és a belga Dick Norman ellen.

Kiemeltek 

 Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (Elődöntő)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (Elődöntő)
 Lukáš Dlouhý /  'Lijendar Pedzs (Győztesek)
 Mahes Bhúpati /  Mark Knowles (Harmadik kör)
 Bruno Soares /  Kevin Ullyett (Negyeddöntő)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (Második kör)
 Makszim Mirni /  Andi Rám (Első kör)
 Pablo Cuevas /  Luis Horna (Harmadik kör)

 Łukasz Kubot /  Oliver Marach ''(Második kör)
 Marcelo Melo /  André Sá ''(Első kör)
 Jeff Coetzee /  Jordan Kerr ''(Első kör)
 František Čermák /  Michal Mertinak ''(Második kör)
 Stephen Huss /  Ross Hutchins ''(Első kör)
 Rik de Voest /  Ashley Fisher ''(Harmadik kör)
 Travis Parrott /  Filip Polasek ''(Második kör)
 Martin Damm /  Robert Lindstedt ''(Első kör)

Főtábla 
 Q = kvalifikációból felkerült
 WC = szabadkártyás
 LL = szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett
 ALT = helyettes

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Alsó ág

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Források 
 Eredmények

Ferfi 2